Сделано в Японии () — маркировка изделия, указывающая на то, что страной-изготовителем является Япония. Также может означать:
 «Made in Japan» — концертный альбом рок-группы «Deep Purple» 1972 года.
 «M(A)DE IN JAPAN» — студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки 2016 года.